Loucura

Pessoas
César Maluco
Elias Maluco
Maluca Mala

Desambiguação